Het Wereldkampioenschap schroonspringen op de 10 meter toren voor vrouwen werd gehouden op 20 juli (voorronde en halve finale) en 21 juli 2011 (finale) in de Chinese stad Shanghai. De eerste 18 springsters uit de voorronde kwalificeerden zich voor de halve finale, de 12 beste halvefinalistes gingen door naar de finale en kwalificeerden zich voor de Olympische Zomerspelen van 2012 in Londen. Regerend wereldkampioene was de Chinese Chen Ruolin.

Uitslagen

Voorronde

Halve finale

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Vrouwen 10m